4 Drezdeńska Brygada Pancerna – brygada pancerna ludowego Wojska Polskiego (1 KPanc)
 4 Suwalska Brygada Kawalerii Pancernej – jednostka pancerna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej